Charlottenberg har flere betydninger:

 Charlottenberg (Eda kommun) − et byområde i Eda kommun, Värmlands län, Värmland, Sverige
 Charlottenberg (Sigtuna kommun) − en småort i Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland, Sverige
 Charlottenberg (Uppsala kommun) − en bebyggelse i Uppsala kommun, Uppsala län, Sverige
 Charlottenberg (Tyskland) − en kommune i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, Tyskland